Ismene is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de dochter van koningin Iokaste van Thebe en haar zoon Oedipus, en dus zuster van Antigone, Eteocles en Polynices.

Als Antigone en haar vader Oedipus asiel aanvragen in Athene (na de dood van Iocaste en het uitkomen van de familierelatie van Iocaste en haar echtgenoot, haar zoon Oedipus), blijft Ismene in Thebe bij haar oom Creon. Dit is de broer van Iocaste en hij heerst dan (samen met Eteocles en Polynices) over Thebe.

Ze speelt ook een rol in de tragedie van Sofokles, Antigone. De proloog van deze tragedie is een dialoog tussen Antigone en Ismene. Antigone wil het lijk van Polyneikes, haar broer begraven hoewel dit verboden is door Creon. Ismene weigert dit door te zeggen dat zij als vrouwen zich moeten onderwerpen aan de mannelijke heersers. Antigone is minder braaf en doet toch haar zin wat ze met haar leven zal bekopen.

Stamboom 

Thebaanse sage